Het jaar XIV is het laatste jaar waarin de Franse republikeinse kalender gebruikt is. Het jaar XIV begon op 23 september 1805 en eindigde op 11 nivôse (1 januari 1806), toen Frankrijk weer overstapte op de gregoriaanse kalender.

Gebeurtenissen 
 28 vendémiaire (20 oktober) - Napoleon wint de Slag bij Ulm tegen Oostenrijk
 29 vendémiaire (21 oktober) - Nederlaag van Frankrijk in de Slag bij Trafalgar tegen de Britten
 11 frimaire (2 december) - Napoleon wint de Slag bij Austerlitz tegen Oostenrijk en Rusland
 5 nivôse (26 december) - Vrede van Presburg
 11 nivôse (1 januari 1806) - afschaffing van de republikeinse kalender

Onderstaande jaarkalender voor het jaar XIV geeft ook de corresponderende gregoriaanse datum weer.
Opvallend is de grote regelmaat van de kalender. Alle maanden zijn gelijk wat betreft decadedagen (weekdagen), ook voor verschillende jaren. Dit wordt betaald met het hebben van 5 of 6 extra dagen aan het eind van het jaar, de zogenaamde Jours complémentaires of aanvullende dagen. De indeling in decaden was al afgeschaft. In het jaar XIV gold de week van 7 dagen, waardoor de grote regelmaat al niet meer bestond.

Y14